Veturius ist der Familienname folgender Personen:

 Gaius Tetius Veturius Micianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Veturius Geminus Cicurinus (Konsul 499 v. Chr.), römischer Konsul 499 v. Chr.

 Titus Veturius Calvinus, römischer Konsul 334 u. 321 v. Chr.